Antiguo est un quartier de Saint-Sébastien, dans la province du Guipuscoa, dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.

Références

Voir aussi
 Liste des communes du Guipuscoa

Lien externe  
  Donostiako udalaren webgunea.

Quartier de Saint-Sébastien